«Амазонки» () — мексиканская теленовелла 2016 года, производства телекомпании Televisa. Главные роли исполнили Виктория Руффо, Данна Гарсия, Сесар Эвора, Греттель Вальдес, Рене Касадос, Наталья Герреро, Марилус Бермудес, Гильермо Гарсия Канту и Андрес Паласиос. Это была являющиеся ремейком одноимённого венесуэльский телесериала 1985 года. Сериал был показан с 16 мая года по 7 августа 2016 года на телеканале Canal de las Estrellas.

Сюжет 
Рассказывает историю Викториано, помещика и бизнесмена, отца трех дочерей, жертв лжи и страданий, что мешает ему быть в любви всей своей жизни. Она также пожертвовала своим счастьем, поскольку стала жертвой акта насилия, осуждающего ее жить в тени семьи Сантос.

Викторианские дочери Викториано, каждая из которых борется по-своему, находят свое счастье, влюбляясь в трех разных типов мужчин, которых они не любят. Это приносит конфликт в семью Сантос. Диана, старшая дочь — это та, которая напоминает своего отца. больше всего похоже на то, что Касандра чувствительна и независима, настроена пробиться одна; Констанца — младшая, непослушная дочь, которая стремится жить в полной мере. Остальные персонажи состоят из друзей и врагов семьи Сантос, один из которых таит в себе тайну и обиду, и когда их раскроют, он потрясет всю семью до глубины души. Это вторая попытка Televisa в создании этой серии. Версия 2003 года началась как ни странно, но изначально ее не называли «Las Amazonas». В середине производства руководители решили сменить название. Это создавало всевозможную путаницу, поскольку даже актеры не поддерживали новое название продукта. Дело не помогло, так как сценарий призывал персонажа Викториано ласково называть своих дочерей амазонками из-за их способности ездить на чистокровных лошадях на ранчо. Мыльная опера наконец-то придумала название: «Niña Amada Mía» (Моя любимая девушка), поскольку постановка хотела вертикально интегрировать популярные песни, чтобы он публично идентифицировал песню с их драмой. Эту песню спела мексиканская суперзвезда Алехандро Фернандес.

В ролях 
 Виктория Руффо — Инес Сантос
 Данна Гарсия — Диана Сантос
 Сесар Эвора — Викториано Сантос
Жаклин  Андере  — Бернарда
 Греттель Вальдес — Касандра Сантос
 Рене Касадос — Эдуардо Мендоса
 Наталья Герреро — Лизете Руис
 Марилус Бермудес — Констанца Сантос
 Гильермо Гарсия Канту — Лорето Гусман Валдес
 Андрес Паласиос — Алехандро Сан-Роман

Награды и премии 
В 2017 году телесериал Амазонки был номинирован на премию TVyNovelas. Из шести номинаций, победа досталось актёру Сесару Эворе в номинации «лучший выдающиеся актёр».

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы Мексики 2016 года
Теленовеллы Televisa
Теленовеллы Мексики
Драматические телесериалы Мексики
Телесериалы-ремейки
Телесериалы на испанском языке
Теленовеллы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)